Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Aircel Chennai Open 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl švédsko-dánský pár Johan Brunström a Frederik Nielsen, jehož členové nestartovali společně. Nielsen se rozhodl turnaje nezúčastnit. Spoluhráčem Brunströma se stal Američan Nicholas Monroe, s nímž prohrál v úvodním kole s dvojicí Roberto Bautista Agut a Stan Wawrinka.

Soutěž čtyřhry vyhrála nenasazená tchajwansko-britská dvojice Lu Jan-sun a Jonathan Marray, jejíž členové ve finále zdolali jihoafricko-indické turnajové jedničky Ravena Klaasena s Leandrem Paesem po dvousetovém průběhu 6–3 a 7-6.

Nasazení párů 
  Raven Klaasen /  Leander Paes (finále)
  Andre Begemann /  Robin Haase (čtvrtfinále)
  Johan Brunström /  Nicholas Monroe (1. kolo)
  Oliver Marach /  Michael Venus (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Maharashtra Open
Sport v Indii v roce 2015
ATP World Tour 2015